Sölvi Ottesen est un footballeur islandais, né le  à Reykjavik en Islande. Il évolue comme stoppeur.

Biographie

Sélection nationale 
Sölvi Ottesen obtient sa première sélection contre la Suède (1-3) le . Alors qu'il n'a que 19 ans, Ottesen est titularisé à l'occasion de ce match qualificatif pour la Coupe du monde 2006.

Après une autre cape en 2006, il fait son retour dans le groupe islandais en 2008 pour ne plus en bouger. S'il n'est pas toujours aligné, il est très souvent convoqué depuis 2008.

Palmarès 
 Djurgårdens IF
 Champion de Suède (1) : 2005
 Vainqueur de la Coupe de Suède (1) : 2004

 FC Copenhague
 Champion du Danemark (2) : 2011, 2013

Statistiques détaillées

Références

Liens externes 
 
  Fiche sur danskfodbold.com

Footballeur international islandais
Joueur du Djurgårdens IF
Joueur du FC Copenhague
Joueur de SønderjyskE
Joueur du Víkingur Reykjavik
Joueur du Guangzhou R&F FC
Naissance en février 1984
Naissance à Reykjavik